A se vedea, de asemenea, Insula Russell (dezambiguire) . 

Insulele Russell sunt două insule mici (Pavuvu and Mbanika), precum si mai multe insulițe, de origine vulcanică, aflate in provincia centrală a Insulelor Solomon. Sunt localizate la aproximativ 48 de kilometri de Nord-Vestul  insulei Guadalcanal. Insulele sunt parțial acoperite de plantații de cocotieri, și au o fabrică de copra si ulei la Yandina (pe Mbanika). Yandina are, de asemenea, servicii de bază, inclusiv un magazin, oficiul poștal și aeroport.

Oameni 
Oamenii Lavukal trăiesc pe aceste insule. Limba lor este Lavukaleve.  Există, de asemenea, o așezare de polinezieni, realocați din Tikopia, care locuiesc în Nukufero în partea de vest a insulei mai mari, Pavuvu .  În 1956, compania Levers a donat 80 de câmpuri pentru utilizare pentru această realocare, iar ulterior a adăugat încă 125 de câmpuri în anii '60. Acest teren a fost împărțit în 4 loturi pentru fiecare familie. Cinci sute de oameni din Tikopia au migrat până în 1965. Te Ariki Taumako, cel de-al treilea șef al Tikopiei, a făcut o vizită oficială la Nukufero în 1965.  

În Yandina, oameni din toate insulele Solomon au venit să lucreze pentru plantație. În plus față de limbile lor materne, vorbesc limba Pijin, o limba franca a Insulelor Solomon.

Istorie 
În martie 1943, ca parte a operațiunilor militare americane din timpul campaniei Solomons din Al Doilea Război Mondial, insulele au fost ocupate de trupele americane.  Rămășițe ale prezenței SUA, cum ar fi plăcile de beton și haldele mari de depozitare a metalelor, încă există. Muniția nefolosită a fost lăsată în urmă, inclusiv mine de teren.  Două barje au fost scufundate de pe debarcader.  

Stația de poliție din Yandina a fost scena unuia dintre evenimentele de deschidere ale tensiunilor etnice recente, unde un grup de bărbați au atacat depozitul de arme și au furat niște arme și muniții de mare putere. Grupul implicat a devenit cunoscut sub numele de Armata Revoluționară Guadalcanală și mai târziu drept Mișcarea Libertății Isatabu.  

Yandina a fost site-ul unei postări RAMSI .

Facilități 
Școala primară Havuna și Liceul comunitar Yandina se află în Insulele Russell. În 2013, membrii Marinei Australiene HMAS Tarakan (L 129) au reconstruit săli de clasă în liceu. La acea vreme, directorul era Augustin Olibuma.  Marinarii HMAS Diamantina (M 86) și HMAS Huon (M 82) au vizitat liceul în 2016  

La un moment dat, stațiunea Yandina Plantation a oferit cazare turistică pentru scufundători.   S-a deschis în octombrie 2000 cu 12 camere de oaspeți.

Geografie 
La nord de vestul insulei Pavuvu se află insulele Mane, Insula Leru, Insula Marulaon și Hanawisi. La sud de Pavuvu se află Boloka, și insula Alokan. La est de Mbanika se află Insula Loun, Insula Telin și Moie și Insula Laumuan. La nord-estul Mbanika se află insula Koemurun și insula Kaukau. Alte localități de pe insula mare sunt Lokioleme și Pipisala. Pe Pavuvu, pe lângă Yandina, există și Suun.

Referințe

Legaturi externe 

 
 
Arhipelaguri în Oceanul Pacific
Insulele Solomon